Междузоналният турнир по шахмат 1979 (Рига) се провежда през 1979 г. в Рига, Латвия. Това е един от двата междузонални турнира, състояли се през 1979 г. Вторият е в Рио де Жанейро, Бразилия.

Заелите първите три места получават право на участие в Турнира на претендентите през 1980 г. Това са Михаил Тал, Лев Полугаевски и Андраш Адорян. Последният играе допълнителен мач за третото място със сънародника си Золтан Рибли в Будапеща поради изравнения брой точки на 3-4 място в основния турнир.

Победителят, Михаил Тал, печели 14 точки от 17 възможни, което съставлява 82,3 процента успеваемост. Това е втори резултат в историята на междузоналните турнири, отстъпвайки единствено на Александър Котов в Стокхолм 1952 (16,5 от 20 възможни, което прави 82,5 процента – една минимална разлика).

В интервю за московското издателство „Физкультура и спорт“ Тал споделя, че всъщност да играеш удома не е предимство (Тал е роден в Рига). Когато си фаворит и обект на такова внимание се играе по-трудно – всички очакват от теб само суперрезултати.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1952
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Ленинград)
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 557. ISBN 5-85270-005-3.
 Межзональные турниры Рига'79, Рио де Жанейро'79, В.И. Чепижный, Изд. „Физкультура и спорт“ 1980.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Шахмат в Латвия
Спорт в Рига
История на Рига